|-
| 177301 - ||  || 16 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 177302 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177303 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177304 - ||  || 17 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177305 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177306 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177307 - ||  || 16 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177308 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177309 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177310 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177311 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177312 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177313 - ||  || 16 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177314 - ||  || 16 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 177315 - ||  || 17 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 177316 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177317 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177318 - ||  || 17 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 177319 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177320 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177321 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177322 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177323 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177324 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177325 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177326 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177327 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177328 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177329 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177330 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177331 - ||  || 21 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 177332 - ||  || 21 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 177333 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177334 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177335 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177336 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177337 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177338 - ||  || 22 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177339 - ||  || 25 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 177340 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177341 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177342 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177343 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177344 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177345 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177346 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177347 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177348 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177349 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177350 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177351 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177352 - ||  || 16 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177353 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 177354 - ||  || 18 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177355 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177356 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177357 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177358 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177359 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177360 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177361 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177362 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177363 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177364 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177365 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177366 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177367 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177368 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177369 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 177370 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177371 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177372 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177373 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177374 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177375 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177376 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177377 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177378 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177379 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177380 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177381 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177382 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177383 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177384 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177385 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177386 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177387 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177388 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177389 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177390 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177391 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177392 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177393 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177394 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177395 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177396 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177397 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 177398 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177399 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 177400 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-